Mil Fight é uma arte marcial da Finlândia. O primeiro treinamento oficial dessa arte marcial foi realizado em Vaasa, no ano de 2001.

Cultura da Finlândia
Desporto da Finlândia